Samrong kan syfta på:

Geografi

Kambodja 

 Srŏk Sâmraông, distrikt, Ŏtâr Méanchey, 
 Sâmraông, provinshuvudstad, Ŏtâr Méanchey, 

Robotskapade Kambodjaförgreningar